Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2012 – piąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 3 czerwca 2012 roku na torze Circuit de Barcelona-Catalunya.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Hiszpanii